Figure 8 – album di Elliott Smith del 2000
 Figure 8 – singolo di Ellie Goulding del 2012

Pagine correlate 
Figure Eight